Ifjú Proletár budapesti ifjúmunkás-folyóirat (1919)
 Ifjú Proletár erdélyi magyar ifjúmunkás-folyóirat (1921)